Наталка Пономарів (Тарасовська) — українська журналістка, ведуча, сценаристка.

Народилася 13 травня 1987 року. Родом з м. Волочиськ, Хмельницької області.

З 2008 року працювала у виданнях ЛігаБізнесІнформ, 5 канал. У 2020—2021 була заступницею головного редактора на hromadske.

У 2021 році була сценаристкою документального серіалу «Спадок Терещенків», який вийшов на телеканалі Суспільне Культура.

У 2022 році — сценаристка документального фільму "Щедрик проти «русского міра» про гастролі Української республіканської капели під диригуванням Олександра Кошиця.

Примітки 

Українські журналістки